Jméno Eric Johnson nese více lidí:

 Eric Johnson (* 1954) – americký kytarista
 Eric Johnson (herec) (* 1979) – kanadský herec
 Erik Johnson (* 1988) – americký hokejista

Externí odkazy